Le terme Route 118 peut désigner plusieurs routes :

 Route 118 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 118 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 118 en Ontario, Canada
  dans certains départements, en France
 Route régionale 118 en Tunisie
  dans certains pays